Schloss Eubigheim steht für folgende Gebäude in der Gemeinde Ahorn, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg:

 Oberes Schloss Eubigheim
 Unteres Schloss Eubigheim, siehe Bettendorfsches Schloss (Eubigheim)